Zachary Senyshyn (né le  à Ottawa, en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Zachary Senyshyn débute en 2013 en Ligue centrale de hockey junior A avec les Bears de Smiths Falls. Il rejoint ensuite les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie en LHO et joue quelques matchs lors de la fin de la saison 2013-2014. Il joue toute la saison 2014-2015 avec les Greyhounds et est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2015 par les Bruins de Boston.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2013-2014|| Bears de Smiths Falls || CCHL|| 57|| 22|| 10|| 32|| 8|| 16|| 4|| 6|| 10|| 0
|-
| 2013-2014|| Greyhounds de Sault-Sainte-Marie|| LHO|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Greyhounds de Sault-Sainte-Marie|| LHO|| 66|| 26|| 19|| 45|| 17|| 14|| 4|| 3|| 7|| 2
|-
| 2015-2016|| Greyhounds de Sault-Sainte-Marie|| LHO|| 66|| 45|| 20|| 65|| 20|| 12|| 2|| 7|| 9|| 6
|-
| 2016-2017|| Greyhounds de Sault-Sainte-Marie|| LHO|| 59 || 42 || 23 || 65 || 31 || 11 || 4 || 1 || 5 || 8
|-
| 2016-2017 || Bruins de Providence || LAH || - || - || - || - || - || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || Bruins de Providence || LAH ||66 ||12 ||14 ||26 ||14 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2018-2019 || Bruins de Providence || LAH || 66 || 14 || 10 || 24 || 20  || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2018-2019 || Bruins de Boston || LNH || 2  || 1 || 0 || 1 || 0  || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Bruins de Providence || LAH || 42  || 7 || 9 || 16 || 13 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Bruins de Boston || LNH || 4 || 0 || 2 || 2 ||0 ||- || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Bruins de Boston || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 2 ||- || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Bruins de Providence || LAH || 18 || 7 || 6 || 13 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Bruins de Providence || LAH ||51 ||19 ||12 ||31 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Senators de Belleville || LAH ||16 ||0 ||3 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2021-2022 || Senators d'Ottawa || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en mars 1997
Naissance à Ottawa
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston